

Cinema 
 Guru – film del regista I.V. Sasi del 1980
 Guru – film del regista Umesh Mehra del 1989
 Guru – film del regista Rajiv Anchal del 1997
 Guru – film del regista Robert Wilkins del 2006
 Guru – film del regista Mani Ratnam del 2007

 Il guru – film del regista Daisy von Scherler Mayer del 2002

Altro 
 Guru – parola sanscrita che indica il precettore spirituale, figura molto importante della religione induista
 Guru – marca di abbigliamento
 Guru – rapper statunitense